Steinemann ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Steinemann (* 1976), Schweizer Politikerin (SVP)
 Eduard Steinemann (1906–1937), Schweizer Turner
 Elena Steinemann (* 1994), Schweizer Volleyballspielerin
 Ernst Steinemann (1888–1972), Schweizer Lehrer, Autor und Lokalhistoriker
 Hans Steinemann (1890–1965), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Jürgen Steinemann (* 1958), deutscher Manager
 Martha Steinemann-Kneusslin (1911–1987), Schweizer Scherenschnittkünstlerin
 Rico Steinemann (1939–2003), Schweizer Journalist und Autorennfahrer
 Samuel Steinemann (1923–2016), Schweizer Physiker
 Stefan Steinemann (* 1992), deutscher Kirchenmusiker, Organist, Cembalist, Sänger und Dirigent

Sonstiges:
 Steinemann (Unternehmen), deutscher Fleischwarenhersteller
 Steinemann Island, Insel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis